Кентербери:

Топоним 
 Кентербери — древний город на юго-востоке Англии, в графстве Кент.
 Кентербери — один из регионов Новой Зеландии.
  — пригород Сиднея, Австралия.
 Провинция Кентербери (или Южная Провинция) — одна из двух митрополий, на которые делится Церковь Англии.

Спорт 
 Кентербери Юнайтед — новозеландский футбольный клуб.
 Кентербери — новозеландский регбийный клуб.
 Кентербери-Бэнкстаун Булдогс — австралийская профессиональная команда по регбилиг (регби-13).

Фамилия 
 Кентербери, Чандлер (род. 1998) — американский актёр.

Другое 
 Кентербери (кентерберийская сцена, кентерберийская школа или кентерберийское звучание) — музыкальное течение и общность музыкантов.